Уру́-ан-Морва́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 85 км на захід від Діжона, 65 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 338 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 611,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Уру-ан-Морван на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Уру-ан-Морван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр